Лароуз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лароуз, Джей (род. 1972) — американский актёр.
 Лароуз, Джон (1951—2021) — американский бейсболист.
 Лароуз, Колин (Джихад Джейн; род. 1963) — американская участница заговора с целью убийства шведского карикатуриста Ларса Вилкса.